Prießnitz steht für:
 Prießnitz (Elbe), einen Nebenfluss der Elbe in Sachsen
 Prießnitz, einen Nebenfluss der Müglitz in Sachsen, siehe Brießnitzbach
 Prießnitz (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Prießnitz (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

sowie
 Frauenprießnitz, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 Hohenprießnitz, einen Ortsteil der Gemeinde Zschepplin, nördlich Eilenburg im Landkreis Nordsachsen
 Jenaprießnitz, Ortsteil der kreisfreien Stadt Jena in Thüringen
 Kleinprießnitz, Ortsteil von Frauenprießnitz

Prießnitz bzw. Priessnitz ist der Name folgender Personen:
 Reinhard Priessnitz (1945–1985), österreichischer Dichter
 Vincenz Prießnitz (1799–1851), österreichisch-schlesischer Naturheiler

Priessnitz ist der Name einer tschechischen Alternative-Band: Priessnitz (Band)

Siehe auch: Priesnitz, Briesnitz